Augusti ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Augusti (1658–1706), österreichischer Theologe, Philosoph und Jesuit
 Bertha Augusti (geb. Schöler, 1827–1886), deutsche Schriftstellerin
 Brigitte Augusti (1839–1930), deutsche Autorin der Mädchenliteratur
 Friedrich Albrecht Augusti (1691–1782), deutscher evangelischer Geistlicher und Theologe sowie ehemaliger Rabbi
 Johann Christian Wilhelm Augusti (1771–1841), deutscher evangelischer Theologe, Archäologe und Orientalist
 Lovisa Augusti († 1790), schwedische Opernsängerin (Sopran) 

Siehe auch:
 Genius Augusti
 Res Gestae Divi Augusti
 Solarium Augusti